Маргарита има више значења:

 Маргарита
 Маргарита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маргарита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маргарита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маргарита (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маргарита (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маргарита, Агрикола Омега (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Маргарита (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Маргарита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику